Diogo Filipe Guerreiro Viana (Lagos, 22 februari 1990) is een Portugese voetballer. De vleugelspeler staat anno 2021 onder contract bij SC Farense.

Carrière 
Viana begon bij Grupo Desportivo do Burgau en kwam via Clube Futebol Esperança de Lagos in de jeugdopleiding van Sporting Clube de Portugal. In juni 2008 was hij onderdeel van een deal met FC Porto omtrent de transfer van Hélder Postiga. Sporting CP betaalde €2,5 miljoen én Viana voor Postiga. Na één jaar  bij FC Porto, waar hij tot twee optredens kwam, verhuisde hij in het seizoen 2009-2010 op huurbasis naar VVV-Venlo. Na een goed eerste seizoen, waarin VVV-Venlo als 12de eindigde, liet Viana eind 2010 zijn huurcontract ontbinden. De aanvaller speelde weinig en zag daardoor geen perspectief meer bij de club.

In januari 2011 werd Viana opnieuw uitgeleend door FC Porto, dit keer aan CD Aves. Ook daar bleef hij maar een half jaar, want in de zomer van 2011 tekende Viana bij FC Penafiel. Bij de Portugese club maakte hij dusdanig indruk dat het Engelse Sunderland interesse had. Tot een transfer leidde het niet. Na twee jaar Penafiel maakt Viana in het seizoen 2013-2014 de overstap Gil Vicente, daar kwam hij in zijn eerste seizoen tot 27 wedstrijden en vier doelpunten.

Viana is sinds 2007 jeugdinternational van Portugal. Hij speelde in diverse vertegenwoordigende elftallen.

Statistieken 

°Overige officiële wedstrijden, te weten UEFA Europa League, Taça da Liga en play-off.

Zie ook
Lijst van spelers van VVV-Venlo
 Lijst van spelers van Belenenses SAD

Viana, Diogo